Table des caractères Unicode U+11180 à U+111DF.

Charada (ou shard) (Unicode 6.1 à 13.0) 
Caractères utilisés pour l’écriture avec l’alphasyllabaire charada (ou shard), traditionnellement utilisé pour la transcription du sanskrit et du cachemiri.

Les caractères U+11180 à U+11182, U+111B3 à U+111C0, U+111C9 à U+111CC, U+111CE et U+111CF sont des signes diacritiques qui se combinent avec la lettre de base après lesquels ils sont codés. Dans la table ci-dessous ils sont présentés avec la lettre charada ka (𑆑) à des fins de lisibilité.

Les caractères U+111C2 et U+111C3 sont des signes spéciaux qui se codent avant la lettre de base avec laquelle ils se combinent. Ils sont présentés ici codés avant la lettre charada ttha (𑆜) où ils se comportent comme des signes diacritiques antéposés.

Table des caractères

Version initiale Unicode 6.1

Compléments Unicode 7.0

Compléments Unicode 8.0

Compléments Unicode 13.0

Voir aussi

Lien externe 
   Sharada, tableau sur le site Unicode.
   Charada, tableau sur le site Unicode.

Articles connexes 
 Table des caractères Unicode (11000-11FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références 

011180